De dalende rozescheutboorder (Ardis pallipes) is een vliesvleugelig insect uit de familie van de bladwespen (Tenthredinidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1823 door Jean Guillaume Audinet Serville.

Bladwespen